Cerithium caribbaeum är en snäckart som beskrevs av M. Smith 1946. Cerithium caribbaeum ingår i släktet Cerithium och familjen Cerithiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
caribbaeum